San Felice se poate referi la:

 San Felice del Benaco, comună în Provincia Brescia, Lombardia din Italia. 
 San Felice a Cancello, comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia. 
 San Felice Circeo, comună în Provincia Latina, Lazio din Italia. 
 San Felice del Molise, comună în Provincia Campobasso, Molise din Italia. 
 San Felice sul Panaro, comună din provincia Modena, Italia.
 San Felice in Val di Non,